Појам Роксана може да се односи на:
 Роксана (бактријска принцеза), бактријска принцеза и прва жена Александра Великог
 Роксана (Илиноис), град у америчкој савезној држави Илиноис
 Роксана (филм)
 Роксана (Сучијапа), насеље у Мексику у савезној држави Чијапас у општини Сучијапа
 Роксана (Текоман), насеље у Мексику у савезној држави Колима у општини Текоман
 Роксана (певачица)